Kepak steht für:

 Pavel Kepak, tschechischer Radballspieler
 Zdeněk Kepák (* 1937), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Kepak Group, irischer Lebensmittelhersteller